La Casa Cots es un edificio histórico de cinco pisos ubicado en el municipio de Gerona y que forma parte del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. Construida a fines de los años 1920, se encuentra ubicada en la angosta calle Santa Clara, rodeada de edificaciones del siglo XIX.

Referencias 

Arquitectura de Gerona
Patrimonio cultural de España